Corrado Banchi – fotografo italiano
 Erica Banchi – attrice italiana
 Luca Banchi – allenatore di pallacanestro italiano